

Geografia 
 Pina - bairro da cidade brasileiro do Recife.
 Pina - vila no Nepal.
 Pina de Ebro - município na comunidade autónoma de Aragão, Espanha.
 Pina de Montalgrao - município da Comunidade Valenciana, Espanha.
 Rio Pina - curso d'água na Bielorrússia.
 Alto do Pina - freguesia portuguesa extinta do concelho de Lisboa.
 Brás de Pina - bairro do Rio de Janeiro, Brasil.

Personalidades 
 Diogo Inácio de Pina Manique - magistrado português.
 João de Pina-Cabral - antropólogo português.
 João Pina - judoca português.
 Joaquim Pina Moura - economista e político português.
 Jorge Pina Pérez - esgrimista espanhol.
 Jorge Pina Roldán - futebolista espanhol.
 José de Pina -  humorista, apresentador de televisão e argumentista português.
 Paulo de Pina - futebolista português.
 Pina Bausch - bailarina e coreógrafa alemã.
 Pina Martins - filólogo e investigador português.
 Rui de Pina - cronista e diplomata português.
 Simão de Pina - navegador português.
 Wescley Pina Gonçalves - futebolista brasileiro.

Outros 
 Pinado - pina em Biologia;
 Pina - de Wim Wenders sobre Pina Bausch.
 6521 Pina - um asteroide.

Veja também
 Piña
 Pinha

Desambiguação